

Geografia

Francia 
 Pringy – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Pringy – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)
 Pringy – comune nel dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France)